Жазык — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жазык (быв. Просторная) — станция в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Жазык — село в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.